Myrne (oblast de Donetsk)
 Myrne (oblast de Kherson)
 Myrne (oblast de Zaporijjia)